Александр Павлович:
 Павлович, Александр Иванович (1819—1900) — русинский, украинский и словацкий поэт, публицист, писатель, фольклорист, общественный деятель.
 Павлович, Александр Юрьевич (род. 1988) — белорусский хоккеист.
 Павлович, Саша (род. 1983) — сербский баскетболист.
 Александр (Павлович) (в миру Андроник Иванович Павлович; 1799—1874) — епископ РПЦ, епископ Полтавский и Переяславский. См. также 
 Александр I Павлович